Dusun Tengah (Seginim), een plaats in Indonesië
Dusun Tengah (Muaradua Kisam), een plaats in Indonesië